Le conseiller de gouvernement – ministre des Relations extérieures et de la Coopération est le membre du conseil de gouvernement de la principauté de Monaco chargé de la diplomatie, l'équivalent de « ministre des Affaires étrangères ».

Histoire

Liste des titulaires

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Politique à Monaco

Liens externes 
 Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération sur le site officiel du gouvernement monégasque